Artykuł przedstawia tabelarycznie i graficznie rozwój liczby mieszkańców miasta Frankfurt nad Odrą w Niemczech.

Od 1506 do 1870 

¹ Wynik spisu ludności

Od 1871 do 1944 

¹ Wynik spisu ludności

Źródło: Stadt Frankfurt (Oder)

Od 1945 do 1989 
 
¹ Wynik spisu ludności

Źródło: Staatliche Zentralverwaltung für Statistik

Po 1990 

Źródło: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Bibliografia 
 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880-1918   
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919-1941/42   
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.    
 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955-1989
 Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Wegweiser Demographischer Wandel 2020. Analysen und Handlungskonzepte für Städte und Gemeinden. Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2006,

Linki zewnętrzne 
 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Veröffentlichungen
 Stadt Frankfurt (Oder): Fakten, Daten, Wege
 Bertelsmann-Stiftung: Wegweiser Demographischer Wandel
 Verzeichnis der Neubürger der Stadt Frankfurt/oder von 1580 bis 1699, Peter von Gebhardt, Leipzig 1924

Demografia Niemiec
Frankfurt nad Odrą
Frankfurt nad Odrą